Haardorf  ist der Name folgender Orte:

 einer Gemeinde in Bayern, siehe Haardorf
 Ortsteil einer Gemeinde im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt, siehe Haardorf (Osterfeld)